

Toponymie

 Borowa Góra, un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Borowa Góra, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates; 
 Borowa Góra, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Borowa Góra (ou Borowe Góry ou ), trois collines situées dans le powiat de Piotrków, dans la voïvodie de Łódź. Ce fut le site de l'une des plus importantes batailles de la campagne de Pologne en septembre 1939, la bataille de Borowa Góra.